Джон Фэйтфул Флит (1847 — 21 февраля 1917) — английский историк, эпиграфист и лингвист, индолог. Гражданский чиновник из Индийской гражданской службы. Одним из результатов его исследований индийской эпиграфики и истории, длившихся свыше тридцати лет, стали несколько специализированных монографий. Также Флит был постоянным автором статей в научных журналах, касавшихся индийской тематики.

Биография 

Джон Флит родился в 1847 году в семье Джона Джорджа Флита, оптового торговца сахаром из Лондона, и Эстер Фэйтфул, родом из Хэдли, графство Суррей, Англия. Получил образование в Купеческой школе Тейлора () в Лондоне. Среди его братьев были вице-адмирал Герберт Сесил Флит, актёры Рутланд Баррингтон и Дункан Флит. Также Джон Флит имел двух сестёр.

Ранняя карьера и интересы 

В 1865 году Флит получил должность в Индийской гражданской службе и в целях подготовки начинает изучать санскрит в Университетском колледже Лондона. В 1867 году он переезжает в Бомбейское президентство и постепенно с повышением продвигается по службе. В то же время Джон Флит продолжает свои занятия санскритом и проявляет интерес к эпиграфике, в обилии находимой в президентстве. С середины 1860-х годов публикуются также его статьи, касающиеся индийских надписей. Со временем Флит начинает изучать и другой язык — каннада, в древнем и современном его вариантах.

Известность 

Признание к Флиту пришло после публикации его работ по эпиграфике и истории Южной Индии в журнале «Indian Antiquary», основанном в 1872 году и издававшемся Азиатским обществом Бомбея. Позднее Флит редактировал его в 1885-1892 годах, с 14-го по 20-й выпуски. В 1878 году вышла его работа «Надписи на пали, санскрите и древнем каннада». Флит стал первым эпиграфистом при Правительстве Индии, когда такой пост был учреждён в 1883 году. Через три года, как эпиграфист, он был получил должность в городе Солапур.

Одной из важнейших работ этого учёного стали «Надписи царей из династии ранних Гупта и их преемников» ( 1889 года), вышедшие как третий выпуск серии «Corpus Inscriptionarum Indicum». В то же время, наряду с исследовательской, продолжала развиваться и карьера Флита в Индийской гражданской службе. К 1903 году он дослужился до комиссара по таможенным сборам (Commissioner of Customs).

В 1895 году была опубликована лучшая его работа — «Династии Канарских округов Бомбейского президентства с древнейших исторических времён до мусульманского завоевания». Этот труд был синтезом всех тех данных, которые он собирал на протяжении многих лет в эпиграфике и других исторических источниках. В нём была затронута история таких династий как Кадамба, Чалукья, Раштракуты и Ядавы. Эта работа стала основой для будущих исследований затронутых в ней периодов истории Индии.

Уход на пенсию и смерть 

Флит ушёл из Индийской гражданской службы на пенсию в 1897 году и вернулся в Англию, чтобы поселиться в Илинге. Теперь всё свободное время он посвящал эпиграфическим исследованиям. В 1906 году Флит стал почётным секретарём Королевского азиатского общества, с которым много сотрудничал до этого, а в 1912 году был награждён его золотой медалью. Кроме того Флит был членом Азиатского общества Бенгалии, Бомбейского университета, Бомбейского отделения Королевского азиатского общества, членом-корреспондентом Королевского общества наук в Гёттингене.

Умер Джон Флит в 1917 году.

Библиография 
 Fleet, John F. Corpus Inscriptionum Indicarum. Vol. III. The Inscriptions of The Early Gupta Kings and their Successors.  Calcutta: Government of India, Central Publications Branch, 1888.
 Fleet, J. F. The Dynasties of the Kanarese Districts of the Bombay Presidency, Gazetteer of the Bombay Presidency (Vol-1, Part-II, Book-III), 1894.
 Fleet, J. F. Indian Epigraphy: The Inscriptional Bases of Indian Historical Research. Oxford, 1907.

Литература 
 Barnett, L. D. "Obituary Notice: John Faithfull Fleet, C.I.E." The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, April 1917, pp. 415–18.
 John Faithfull Fleet // Eminent orientalists, Indian, European, American. New Delhi-Madras, 1991. P. 205-217.

Индологи Великобритании
Эпиграфисты